

Persone  
Alison Knowles – artista statunitense
Bernard Knowles – regista britannico
Beyoncé Knowles – cantante statunitense
Carl Knowles – cestista statunitense
Sir Charles Knowles, I baronetto – ammiraglio britannico
Cyril Knowles – calciatore britannico
David Knowles – religioso, insegnante e storico britannico
Durward Knowles – velista bahamense
George Beauchamp Knowles – botanico britannico
Harry Knowles – attore statunitense
James Knowles – calciatore britannico
James Sheridan Knowles – attore teatrale e scrittore irlandese
John Knowles – scrittore statunitense
John Knowles Paine – compositore statunitense
Malcolm Knowles – educatore statunitense
Mark Knowles – tennista bahamense
Mark Knowles – hockeista su prato australiano
Mathew Knowles – uomo d'affari statunitense
Matilda Cullen Knowles – scienziata irlandese
Michael Knowles – attore britannico
Patric Knowles – attore britannico
Paul John Knowles – assassino seriale statunitense
Peter Knowles – calciatore britannico
Preston Knowles – cestista statunitense
Rod Knowles – cestista statunitense
Shanica Knowles – attrice statunitense
Solange Knowles – cantante statunitense
Stanley Knowles – politico canadese
Tina Knowles – donna d'affari statunitense
Tony Knowles – politico statunitense
William Knowles – chimico statunitense

Altro
Knowles – città degli Stati Uniti d'America in Oklahoma